Bolivarense es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Bolívar; estado de Venezuela.
Bolívar; departamento de Colombia.
Bolívar, provincia de Ecuador.
Bolívar; partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.